Komunistyczna Partia Izraela (Maki) –  działała w latach 1948-1973
 Maki (Nowa Lista Komunistyczna) (Rakach) – działająca partia, stanowi część koalicji Hadasz
 maki karłowaty – małpiatka z rodziny lemurków
 maki-e – tradycyjna japońska sztuka zdobnicza
 maki-zushi – rodzaj sushi
 Maki lub Maki Engineering – były zespół wyścigowy.
 Maki – miasto w Japonii w Prefekturze Niigata

Zobacz też 
 mak
 Elektrownia jądrowa Maki